

Казахстан 
 Лидиевка — название села Тастыадыр, Аккольский район, Акмолинская область до 3.10.2007 г.

Украина 
 Лидиевка — село в Доманёвском районе Николаевской области.

См. также 
 Лидиевка (шахта, Донецк)